Krukt är ett släkte av spindlar. Krukt ingår i familjen Zoropsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Krukt